Njargajavri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Njargajävri, sjö, Lappland, 
 Njárgajávri (sjö, lat 69,72, long 27,55), sjö i Lappland

Norge 

 Njargajavri (sjö i Norge, Porsangers kommun), Finnmark fylke, 
 Njargajavri (sjöar), Finnmark fylke, Karasjoks kommun, 
 Njárgajavri, sjö, Finnmark fylke, Kautokeino, 
 Njargajávri, sjö, Finnmark fylke, Kautokeino, 
 Njargajavri (sjö i Norge, Kautokeino, lat 68,78, long 24,25), Finnmark fylke, 
 Njargajavri (sjö i Norge, Kautokeino, lat 69,46, long 23,19), Finnmark fylke, 
 Njargajavri (sjö i Norge, Karasjoks kommun, lat 69,55, long 25,29), Finnmark fylke, 
 Njárgajávri (sjö i Norge, Finnmark fylke), Kautokeino, 
 Njárgajávri (sjö i Norge, Troms fylke), Kvænangen, 
 Njargajavri (sjö i Norge, Sør-Varanger), Finnmark fylke, 
 Njargajavri (sjö i Norge, Lebesby, lat 70,22, long 26,96), Finnmark fylke, 
 Njargajavri (sjö i Norge, Tana), Finnmark fylke, 
 Njargajavri (sjö i Norge, Lebesby, lat 70,40, long 26,16), Finnmark fylke, 
 Hyggevatn, sjö, Finnmark fylke, Hammerfest, 
 Njargajavri (sjö i Norge, Kvalsundet), Finnmark fylke, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar